Dar – określenie wartościowego prezentu, ofiary
 Dar – debiutancki album Krisa
 Dar – powieść Vladimira Nabokova
 Dar – powieść Patricka O’Leary’ego